Dawbinia aucklandica är en ringmaskart som beskrevs av Benham 1950. Dawbinia aucklandica ingår i släktet Dawbinia och familjen Nereididae. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
aucklandica